Улановська — жіноча форма прізвища Улановський.

 Улановська Майя Олександрівна (1932—2020) — ізраїльська письменниця, перекладачка, публіцистка, авторка мемуарів. Учасниця дисидентського руху в СРСР.
 Улановська Надія Марківна (1903—1986) — радянська розвідниця, перекладачка, викладачка англійської мови.